Cressa är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Boeck 1871. Cressa ingår i familjen Cressidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Cressa